Натуральне число 1690
 1690 рік до нашої ери
 1690 рік нашої ери